Marlow har flere betydninger:

Steder

Australien 
 Marlow, New South Wales

Tyskland 
 Marlow, Tyskland

Storbritannien 
 Little Marlow, Buckinghamshire
 Marlow, Buckinghamshire
 Marlow Bridge, en hængebro floden Thames
 Marlow F.C., en fodboldklub i Buckinghamshire
 Marlow United F.C., en fodboldklub i Buckinghamshire
 Marlow, Herefordshire

USA 
 Marlow, New Hampshire
 Marlow, Oklahoma
 Marlow, South Dakota
 Marlow, Tennessee
 Marlow Heights, Maryland

Personer 
 Christopher Marlowe – engelsk digter
 Philip Marlowe – fiktiv detektiv i Raymond Chandlers romaner